Ханнс За́йдель (также встречается Ганнс и Ганс, , настоящее имя Франц Венделин Зайдель ; ) — немецкий политик, член Баварской народной партии и Христианско-социального союза. В 1957—1960 годах занимал должность премьер-министра Баварии.

Биография 
Зайдель родился вторым из шести детей коммерсанта Иоганна Зайделя, который умер в 1908 году. Окончив в 1921 году гуманистическую гимназию в Ашаффенбурге, Зайдель в 1921—1925 годах изучает юриспруденцию, германистику и экономику сначала в Вюрцбургском, затем во Фрайбургском университетах, а в самом конце — в Йенском университете. В 1928 году защитил докторскую диссертацию в Вюрцбурге, успешно сдал асессорский экзамен в 1930 году и работал адвокатом в Ашаффенбурге.

В 1932 году Ханнс Зайдель вступил в Баварскую народную партию. В 1933 году был арестован национал-социалистами, на некоторое время эмигрировал в Литву, но впоследствии несмотря на препятствия продолжил адвокатскую деятельность. В 1940—1945 годах Зайделя служил в вермахте на восточном фронте и дослужился до звания лейтенанта запаса танковой дивизии.

После Второй мировой войны в 1945—1947 годах Зайдель был назначен ландратом по округу Ашаффенбург. В 1945 году Зайдель вступил в ХСС. В 1946 году был делегатом конституционного собрания Баварии. В 1946—1961 годах являлся депутатом баварского ландтага, в 1947—1954 годах занимал должность министра экономики Баварии во втором и третьем правительствах Эхарда. С 1952 года также отвечал за транспорт.

В 1954—1957 годах Зайдель являлся пресс-секретарём фракции ХСС в ландтаге и тем самым являлся лидером оппозиции правительству Вильгельма Хёгнера. В 1955 году Зайдель был избран председателем ХСС, победив на выборах своего соперника Франца Йозефа Штрауса. Под руководством Зайделя партия провела основополагающие реформы организационного и кадрового порядка.

В 1957 году Ханнс Зайдель был избран премьер-министром Баварии после развала коалиции Хёгнера. После выборов в ландтаг в 1958 году Зайдель сохранил свой пост, сформировав коалиционное правительство ХСС/СвДП и Общегерманского блока/Союза изгнанных и бесправных. Он стремился превратить Баварию из аграрного в промышленный регион и способствовал строительству в Гундреммингене первой крупной электростанции. В 1958 году был принят закон «Об учительском образовании».

Ханнс Зайдель, в 1958 году пострадавший в автокатастрофе, вышел в отставку в январе 1960 года по состоянию здоровья. С поста председателя партии Зайдель ушёл в феврале 1961 года. Похоронен на мюнхенском Западном кладбище.

Публикации 
 Weltanschauung und Politik. (1960)
 Zeitprobleme. Gesammelte Aufsätze und Vorträge. (1960)
 Vom Mythos der öffentlichen Meinung. (1961)

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Биография на сайте фонда Ханнса Зайделя

Выпускники Вюрцбургского университета
Политики Германии
Политики XX века
Министры экономики Баварии
Премьер-министры Баварии
Депутаты ландтага Баварии
Члены Баварской народной партии
Председатели Христианско-социального союза
Офицеры вермахта
Кавалеры Баварского ордена «За заслуги»